wieszak (budownictwo)
 wieszak (kolej)
 wieszak do ubrań
 Wieszak (astronomia)

Konstrukcje drewniane